Атика има више значења:
 Атика
 Атика (Мичиген)
 Атика (Њујорк)
 Атика (Индијана)
 Атика (Канзас)
 Атика (Охајо)